Inkasparvhök (Accipiter ventralis) är en fågel i familjen hökar inom ordningen hökfåglar.

Utbredning och systematik 
Inkasparvhök förekommer i Anderna från Colombia och västra Venezuela till västra Bolivia och kategoriseras ofta som underart till amerikansk sparvhök (A. striatus).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Hökartade rovfåglar
Fåglar i neotropiska regionen